Albireo steht für:

 Albireo, Doppelstern im Sternbild Schwan
 Albireo (Gattung), Gattung der Familie Albireonidae
 Albireo (Schiff, 1957), Frachtschiff
 Albireo (Schiff, 1973), Fährschiff der japanischen Reederei Taiheiyō Ferry